Partido Popular (spanisch und portugiesisch) heißen:

 Partido Popular (Spanien) (PP)
 Partido Popular (Mexiko) (PP) in Mexiko (1948–1960), Vorläuferpartei der späteren Partido Popular Socialista (PPS, bis 1997)
 Centro Democrático e Social – Partido Popular (CDS-PP), Portugal, Name seit 1993

Siehe auch:
 Volkspartei